Уоллас:

 Альварес Уоллас, Агустин (род. 2001) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Уоллас, Фрэнк (1922—1979) — американский футболист.
 Уоллас Рейс (род. 1987) — бразильский футболист, защитник.
 Уоллас Фернандо Перейра (род. 1986) — бразильский футболист.
 Уоллас Оливейра (род. 1994) — бразильский футболист, защитник.
 Уоллас, Харольд (род. 1975) — коста-риканский футболист.

См. также 
 Уоллес
 Уолас (род. 1995) — бразильский футболист, полузащитник.